Hitch: Najlepszy doradca przeciętnego faceta – amerykański film fabularny z 2005 roku
 Hitch – pseudonim Alfreda Hitchcocka